Piłka ręczna na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywana była w Sports Pavilion w Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex (rozgrywki grupowe) oraz w Indoor Arena w Helliniko Olympic Complex (rozgrywki finałowe).

W Atenach wystąpiło 10 drużyn kobiecych i 12 męskich. Tytułów broniły zespoły Rosji (mężczyźni) i Danii (kobiety).

Turniej mężczyzn

Drużyny uczestniczące

Faza Grupowa

Grupa A 

Wyniki:

Grupa B 

Wyniki:

Faza Klasyfikacyjna(miejsca 9.-12.)

Mecz o 11.miejsce

Mecz o 9.miejsce

Faza Finałowa(miejsca 1.-8.)

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5.-8.

Półfinały

Mecz o 7.miejsce

Mecz o 5.miejsce

Mecz o Brązowy Medal

Mecz o Złoty Medal

?

Turniej Kobiet

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza Klasyfikacyjna(miejsca 9.-10.)

Faza Finałowa(miejsca 1.-8.) 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
2004
2004 w piłce ręcznej